Schäublin ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitta Hauser-Schäublin (* 1944), Schweizer Wissenschaftlerin und Publizistin
 Charles Schäublin (1883–1958), Schweizer Unternehmer und Mäzen
 Christoph Schäublin (* 1941), Schweizer Altphilologe
 Cyril Schäublin (* 1984), Schweizer Regisseur
Johann Jakob Schäublin (1822–1901), Schweizer Lehrer, Politiker, Liedersammler, Mitbegründer der Musik-Akademie der Stadt Basel
 Riitta Arnold-Schäublin (* 1982), finnisch-schweizerische Eishockeytorhüterin